Joliet — расширение файловой системы ISO 9660, созданное для ослабления ограничений на имя файла, накладываемых ISO 9660. Используется на всех CD-ROM носителях с данными, выпущенных после 1995 года. Спецификация была разработана фирмой Microsoft к середине 1990-х и поддерживается всеми версиями ОС Microsoft Windows со времён Windows 95 и Windows NT 4.0.

Joliet вводит дополнительный набор имён для файлов. Имена имеют длину до 64 символов Unicode и хранятся в кодировке UCS-2. Для их хранения используется специальный дополнительный заголовок (, SVD), который безусловно игнорируется ISO 9660-совместимыми программами, обеспечивая этим обратную совместимость.

Большинство существующих программных платформ, включая Microsoft Windows, Linux, Mac OS X, и FreeBSD, способно читать носители информации с расширением файловой системы Joliet, что позволяет обмениваться файлами между этими операционными системами даже при использовании нелатинских алфавитов (таких как арабский, японский, кириллица), что было невозможно при помощи обычного ISO 9660.

См. также 
 Rock Ridge

Примечания

Литература 
 Joliet Specification, Extensions to the CD-ROM Recording Spec ISO 9660:1988 for Unicode, Version 1; May 22, 1995.

Ссылки 
 Joliet Specification, Microsoft, 1995  - Спецификация на английском языке
 Joliet спецификация для записи CD-ROM ISO 9660:1988 - Перевод спецификации на русский язык
 Joliet File System for Mac OS 7-9 - Драйверы Joliet для Mac OS версий 8/9. 2000-2003

Файловые системы
Оптические диски
Программное обеспечение Microsoft